Eagle Point Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Point Township (Illinois)
 Eagle Point Township (Minnesota)